Deserter bezeichnet:

 den Markennamen des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Dearborn Automobile Company
 einen Markennamen des ehemaligen deutschen Automobilherstellers Buggy-Center-Hamburg G. Kühn
 Deserter (Film), britischer Kriegsfilm über den Algerienkrieg aus dem Jahr 2002